Rednic ist der Familienname folgender Personen:

Atanasie Rednic (1722–1772), rumänisch-griechisch-katholischer Bischof von Făgăraș
Mircea Rednic (* 1962), rumänischer Fußballspieler und -trainer